Уэйд Гайтон (; род. 1972, живёт и работает в Нью-Йорке) — художник, живописец-абстракционист и минималист.

Гайтон родился в Хаммонде, но вырос в . Окончил Университет Теннесси (1990-1995) и Хантерский колледж (1996-1998).

Последние годы художник отошёл от скульптуры и сосредоточился на живописных работах на холстах, которые он создает при помощи компьютера и широкоформатного струйного принтера. Художник выбирает мотив, например, чёрный прямоугольник, и печатает его на холсте, который нужно согнуть, чтобы он поместился в принтере. Как результат, на работе появляется полоса-складка, окруженная двумя черными плоскостями. Несмотря на единообразие процесса, результат варьируется в зависимости от того, много или мало осталось чернил в принтере. Гайтон начал создавать живопись с использованием принтера в 2004. До этого он запечатывал страницы из художественных журналов, для этого он также использовал принтер, но гораздо меньшего размера. Коммерческий успех позволил ему приобрести более дорогое оборудование. Одна из его работ, с буквами Xs на белом была включена в обзор Музея современного искусства «Что такое живопись?» рядом с работами Сары Моррис и Габриеля Ороско.

Персональные выставки 
 2007 Galerie Gisela Capitain, Кёльн
 2006 Color, Power & Style, Friedrich Petzel Gallery, Нью-Йорк
 2006 Wade Guyton, Haubrokshows, Берлин
 2006 Empire Strikes Back, (Guyton\Walker), Carpenter Center, Harvard University, Кембридж
 2005 Color, Power & Style, Kunstverein in Hamburg
 2005 Galerie Francesca Pia, Bern Gavlak, West Palm Beach Art 36 Statements, Galerie Francesca Pia, Базель
 2005 The Failever of Judgement, Part III, (Guyton\Walker), Greene Naftali Gallery, Нью-Йорк

Примечания

Ссылки 
 Работы художника на ArtNet
 Статья о художнике

Современные художники США
Художники-абстракционисты
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Выпускники Университета Теннесси